

Вельке Страціни — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Мале Страціни — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.